Le mot record est employé :
 en français, la valeur extrême enregistrée et validée d'un exploit (en particulier en sport), d'un événement ou d'une caractéristique particulière (exemple : record du monde de saut en hauteur), voir aussi record du monde.
 Dans le domaine du jeu vidéo, les records correspondent aux .

 En anglais, le mot provient de l'ancien français « record » (du verbe recorder). Ce terme, qui a disparu en français moderne, signifiait initialement « souvenir » (terme que l'on retrouve dans d'autres langues latines: « rècord » en catalan, « recuerdo » en espagnol, « ricordo » en italien, etc.) ; d'une certaine façon, ce sens demeure de nos jours, ce terme pouvant désigner, en anglais, un  (exemple : a record peut se traduire par enregistrement sonore ou disque de musique), ainsi donc que la trace « enregistrée » d'un événement exceptionnel, quel que soit le domaine (record sportif, record de ventes, record de précipitations, etc.).

Le nom Record peut aussi désigner :
Marques et enseignes 
 Record, bière appartenant à Heineken,
 Record, enseigne française de distribution créée en 1967,
 Sun Records, maison d'édition de disques,

 Journaux et magazines 
 Record, quotidien sportif portugais créé en 1948,
 Record, mensuel français pour la jeunesse dans les années 1960,
 , magazine de l'Ontario fondé en 1878,

Télévision
 Rede Record, chaîne de télévision brésilienne,

Patronymie
 Eugene Record (1940-2005), chanteur américain (The Chi-Lites),

Sports
 Record, épreuve de ski alpin de l'École du ski français.

Voir aussi